Joseph Ludwig Raabe (Brody, Galítsia, 1801 – Zuric, Suïssa, 1859), matemàtic suís 
 Wilhelm Raabe (Eschershausen, 1831 - Braunschweig, 1910), novel·lista alemany